Gupta vidia (Gupta vidya, composto da partícula gupta (escondido) que deriva da raiz verbal gup (esconder, proteger) e vidya (sabedoria) que deriva da raiz verbal vid (conhecer, ser sábio); lit. "conhecimento sagrado") é um termo sânscrito que compreende os ensinamentos esotéricos dos antigos brâmanes. Esse conhecimento, que remonta à época de Buda, perdeu-se em quase sua totalidade, com o pouco que resta estando preservado nos "ensinamentos interiores" da escola maaiana do .

Bibliografia 

 

 

 

Ioga
Teosofia